Aguas Blancas o Tunebo dell'ovest – gruppo etnico della Colombia
 Aguas Blancas – località dello stato di Guerrero (Messico)
 Massacro di Aguas Blancas
 Aguas Blancas – località della provincia di Salta (Argentina)